Кирил Андоновски (Пехчево, 15. јул 1942) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Ветар во кутиче кибрит ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Пандо Кљасев
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Време, води ТВ-филм
|-
| 1981. || Милион маченици ТВ филм ||
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Камчевци ТВ серија ||
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || Рамо
|-
| 1985. || Јазол || /
|-
| 1986. || Сонце на дланка ТВ серија || /
|-
| 1987. || Случки од животот ТВ серија || /
|-
| 1988 1989. || Тврдокорни ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || /
|-
| 1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || /
|-
| 1991. || Поштар ТВ филм || Професор
|-
| 1991. || Елелига пепелига ТВ серија || /
|-
| 1989 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1989 1993. || Еурека ТВ серија || Директор
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Господинот / Кодос Ии
|-
| 1995. || Ангели на отпад || Службеник од министерството
|-
| 1995 1999. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1995 1999. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000-2003. || Македонски народни приказни ТВ серија ||
|-
| 2000-2002. || Светот има осум страни ТВ серија ||
|-
| 2001. || Во светот на бајките 2 ТВ серија || /
|-
| 2000 2001. || Погрешно време ТВ серија || Соколе
|-
| 2003. || Нежната прашина на заборавот ТВ-филм ||
|-
| 2006. || Нави ТВ филм || Татко Коста
|-
| 2006. || Мост ТВ филм || Митре
|-
| 2006-2009. || Македонски народни приказни ТВ серија ||
|-
| 2007. || Мултиплеј ТВ филм ||
|-
| 2009. || Народни приказни ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Царската е последна ТВ филм || Советник
|-
| 2010. || Пилот ТВ-филм || Инспекторот 
|-
| 2010 2011. || Македонски стари приказни ТВ серија || /
|-
| 2010 2015. || Македонски народни приказни 3 ТВ серија || /
|-
| 2013 2014. || Тврдокорни ТВ серија || Селанецот / Кољо Месков / Диме Малако
|-
| 2015. || Цимери ТВ-серија || Дедото
|-
| 2016-2017. || Комшиски приказни ТВ-серија ||
|-
| 2017. || Кавадаречки народни приказни ТВ серија || Ѓаволот
|-
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.е
|-
| 2020. || Зоки Поки ТВ серија || Симе
|-
| 2021-2022. || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 2022. || Бистра вода ТВ серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Македонски глумци
Југословенски глумци